flaga gminy Słubice (województwo lubuskie)
 flaga gminy Słubice (województwo mazowieckie)